Анто́новка — посёлок в Сергиевском районе Самарской области.

Административный центр сельского поселения Антоновка.

География 
Находится в восточной части района.

История 
Основан в 1907 г. малоземельными украинскими крестьянами, переселенцами из Херсонской губернии. Они купили землю, принадлежавшую князю Голицину по 2 рубля за десятину. В 1931 г. в посѐлке Антоновский Серноводского Совета было 42 хозяйства, в которых
насчитывалось 242 человека украинского населения. В 1932 г. был образован Серноводский свиносовхоз Куйбышевского треста народного комиссариата зерновых и животноводческих совхозов РСФСР им. Блюхера. В 1944 г. Серноводский свиносовхоз стал называться подсобным хозяйством курорта «Сергиевские минеральные воды».

Население

Примечания 

Населённые пункты Сергиевского района